|(2801) Гюйгенс (Huygens) || 1935 SU1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2802) Вейселл (Weisell) || 1939 BU || 19 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2803) Вильхо (Vilho) || 1940 WG || 29 ноября 1940 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2804) Ирьё (Yrjö) || 1941 HF || 19 апреля 1941 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(2805) Калле (Kalle) || 1941 UM || 15 октября 1941 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(2806) Грац (Graz) || 1953 GG || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2807) Карл Маркс (Karl Marx) || 1969 TH6 || 15 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2808) Белграно (Belgrano) || 1976 HS || 23 апреля 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2809) Вернадский (Vernadskij) || 1978 QW2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2810) Лев Толстой (Lev Tolstoj) || 1978 RU5 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2811) Стршемхови (Střemchoví) || 1980 JA || 10 мая 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2812) Скалтрити (Scaltriti) || 1981 FN || 30 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2813) Дзаппала (Zappalà) || 1981 WZ || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2814) Виера (Vieira) || 1982 FA3 || 18 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2815) Сома (Soma) || 1982 RL || 15 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2816) Pien || 1982 SO || 22 сентября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2817) Perec || 1982 UJ || 17 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2818) Ювеналис (Juvenalis) || 2580 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2819) Энсо (Ensor) || 1933 UR || 20 октября 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2820) Иисальми (Iisalmi) || 1942 RU || 8 сентября 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2821) Славка (Slávka) || 1978 SQ || 24 сентября 1978 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2822) Сакагавея (Sacajawea) || 1980 EG || 14 марта 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2823) Ван дер Лаан (van der Laan) || 2010 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2824) Франке (Franke) || 1934 CZ || 4 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2825) Кросби (Crosby) || 1938 SD1 || 19 сентября 1938 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(2826) Ахти (Ahti) || 1939 UJ || 18 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2827) Велламо (Vellamo) || 1942 CC || 11 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2828) Ику-Турсо (Iku-Turso) || 1942 DL || 18 февраля 1942 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(2829) Бобхоуп (Bobhope) || 1948 PK || 9 августа 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(2830) Гринвич (Greenwich) || 1980 GA || 14 апреля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2831) Stevin || 1930 SZ || 17 сентября 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2832) Лада (Lada) || 1975 EC1 || 6 марта 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2833) Радищев (Radishchev) || 1978 PC4 || 9 августа 1978 || Крым || Черных Л. И., Черных Н. С.
|-
|(2834) Кристи Кэрол (Christy Carol) || 1980 TB4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2835) Рёма (Ryoma) || 1982 WF || 20 ноября 1982 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2836) Соболев (Sobolev) || 1978 YQ || 22 декабря 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2837) Грибоедов (Griboedov) || 1971 TJ2 || 13 октября 1971 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2838) Такасе (Takase) || 1971 UM1 || 26 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2839) Аннет (Annette) || 1929 TP || 5 октября 1929 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(2840) Kallavesi || 1941 UP || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2841) Пуййо (Puijo) || 1943 DM || 26 февраля 1943 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(2842) Унзольд (Unsöld) || 1950 OD || 25 июля 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(2843) Йети (Yeti) || 1975 XQ || 7 декабря 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2844) Hess || 1981 JP || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2845) Franklinken || 1981 OF || 26 июля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2846) Ylppö || 1942 CJ || 12 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2847) Парвати (Parvati) || 1959 CC1 || 1 февраля 1959 || Флагстафф || LONEOS
|-
|(2848) ASP || 1959 VF || 8 ноября 1959 || Бруклин || IAP
|-
|(2849) Шкловский (Shklovskij) || 1976 GN3 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н.С.
|-
|(2850) Можайский (Mozhaiskij) || 1978 TM7 || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2851) Харбин (Harbin) || 1978 UQ2 || 30 октября 1978 || Нанкин || -
|-
|(2852) Деклерк (Declercq) || 1981 QU2 || 23 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2853) Harvill || 1963 RG || 14 сентября 1963 || Бруклин || IAP
|-
|(2854) Rawson || 1964 JE || 6 мая 1964 || Кордова || D. McLeish
|-
|(2855) Bastian || 1931 TB2 || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2856) Röser || 1933 GB || 14 апреля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2857) NOT || 1942 DA || 17 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2858) Carlosporter || 1975 XB || 1 декабря 1975 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Barros
|-
|(2859) Паганини (Paganini) || 1978 RW1 || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2860) Pasacentennium || 1978 TA || 8 октября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(2861) Lambrecht || 1981 VL2 || 3 ноября 1981 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, K. Kirsch
|-
|(2862) Вавилов (Vavilov) || 1977 JP || 15 мая 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2863) Ben Mayer || 1981 QG2 || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2864) Содерблом (Soderblom) || 1983 AZ || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(2865) Лорел (Laurel) || 1935 OK || 31 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(2866) Харди (Hardy) || 1961 TA || 7 октября 1961 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2867) Штейнс (Šteins) || 1969 VC || 4 ноября 1969 || Крым || Черных Н.С.
|-
|(2868) Упупа (Upupa) || 1972 UA || 30 октября 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2869) Непрядва (Nepryadva) || 1980 RM2 || 7 сентября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2870) Haupt || 1981 LD || 4 июня 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2871) Schober || 1981 QC2 || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2872) Gentelec || 1981 RU || 5 сентября 1981 || Ок Ридж || -
|-
|(2873) Binzel || 1982 FR || 28 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2874) Джим Янг (Jim Young) || 1982 TH || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2875) Лагерквист (Lagerkvist) || 1983 CL || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2876) Aeschylus || 6558 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2877) Лихачёв (Likhachev) || 1969 TR2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2878) Панацея (Panacea) || 1980 RX || 7 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2879) Симицу (Shimizu) || 1932 CB1 || 14 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2880) Нихондаира (Nihondaira) || 1983 CA || 8 февраля 1983 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2881) Мейден (Meiden) || 1983 AA1 || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(2882) Tedesco || 1981 OG || 26 июля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2883) Барабашов (Barabashov) || 1978 RG6 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2884) Reddish || 1981 ES22 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2885) Палва (Palva) || 1939 TC || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2886) Tinkaping || 1965 YG || 20 декабря 1965 || Нанкин || -
|-
|(2887) Кринов (Krinov) || 1977 QD5 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2888) Hodgson || 1982 TO || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2889) Брно (Brno) || 1981 WT1 || 17 ноября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2890) Вилюйск (Vilyujsk) || 1978 SY7 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2891) McGetchin || 1980 MD || 18 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2892) Филипенко (Filipenko) || 1983 AX2 || 13 января 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(2893) Перой (Peiroos) || 1975 QD || 30 августа 1975 || Сан-Хуан || -
|-
|(2894) Каховка (Kakhovka) || 1978 SH5 || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л.И.
|-
|(2895) Мемнон (Memnon) || 1981 AE1 || 10 января 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2896) Прайсс (Preiss) || 1931 RN || 15 сентября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2897) Оле Рёмер (Ole Römer) || 1932 CK || 5 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2898) Neuvo || 1938 DN || 20 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2899) Runrun Shaw || 1964 TR2 || 8 октября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2900) Любош Перек (Luboš Perek) || 1972 AR || 14 января 1972 || Гамбург || Любош Когоутек
|}